Miejscowości:

 Studzionki – wieś w województwie dolnośląskim
 Studzionki – część wsi Ochotnica Górna w województwie małopolskim, w powiecie nowotarskim, w gminie Ochotnica Dolna